Scott Walker, kanadski hokejist, * 19. julij 1973, Cambridge, Ontario, Kanada.

Walker je kariero začel v klubu Owen Sound Platers v ligi OHL. Leta 1993 je bil kot 124. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Nashville Predators, Carolina Hurricanes in Washington Capitals, je skupno odigral 829 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 151 golov in 246 podaj, ter 30 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in sedem podaj.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 91/92
| 
| 53
| 7
| 31
| 38
| 
| 128
| 
| 5
| 0
| 7
| 7
| 
| 8
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 92/93
| 
| 57
| 23
| 68
| 91
| 
| 110
| 
| 8
| 1
| 5
| 6
| 
| 16
|-
| Hamilton Canucks
| AHL
| 93/94
| 
| 77
| 10
| 29
| 39
| 
| 272
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 25
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 94/95
| 
| 74
| 14
| 38
| 52
| 
| 334
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 94/95
| 
| 11
| 0
| 1
| 1
| 
| 33
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 95/96
| 
| 15
| 3
| 12
| 15
| 
| 52
| 
| 16
| 9
| 8
| 17
| 
| 39
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
| 
| 63
| 4
| 8
| 12
| 
| 137
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
| 
| 64
| 3
| 15
| 18
| 
| 132
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
| 
| 59
| 3
| 10
| 13
| 
| 164
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
| 
| 71
| 15
| 25
| 40
| 
| 103
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 99
| 
| 10
| 2
| 3
| 5
| 
| 16
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
| 
| 69
| 7
| 21
| 28
| 
| 90
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 00/01
| 
| 74
| 25
| 29
| 54
| 
| 66
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 01
| 
| 7
| 3
| 3
| 6
| 
| 10
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 01/02
| 
| 28
| 4
| 5
| 9
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 02/03
| 
| 60
| 15
| 18
| 33
| 
| 58
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
| 
| 75
| 25
| 42
| 67
| 
| 94
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 05
| 
| 9
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 05/06
| 
| 33
| 5
| 11
| 16
| 
| 36
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 06/07
| 
| 81
| 21
| 30
| 51
| 
| 45
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 07/08
| 
| 58
| 14
| 18
| 32
| 
| 115
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 08/09
| 
| 41
| 5
| 10
| 15
| 
| 39
| 
| 18
| 1
| 6
| 7
| 
| 19
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 09/10
| 
| 33
| 3
| 2
| 5
| 
| 23
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 09/10
| 
| 9
| 2
| 1
| 3
| 
| 9
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1131
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" | 430
| bgcolor="#7FFF00" | 643
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2088
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 119
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Hokejisti Owen Sound Platers
Hokejisti Hamilton Canucks
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Washington Capitals